Abdon (rechter), Bijbels persoon
 Abdon (martelaar), christelijke heilige uit de 3e eeuw